Die Stimme ist der Titel zahlreicher Zeitungen, Zeitschriften und Magazine, darunter

* Die Stimme. Jüdische Zeitung, 1928 bis 1938 vom zionistischen Landesverband für Österreich herausgegeben
 Die Stimme. Zentralblatt für Stimm- und Tonbildung, Gesangunterricht und Stimmhygiene, 1906 bis 1934 in Berlin bei Trowitzsch herausgegebenes Blatt

Die Stimme steht für:
 Die Stimme (Munch), Bildmotiv von Edvard Munch
 Rosa Roth – Die Stimme, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (1997)